Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Levski Sofia depuis sa première participation à la Coupe des clubs champions européens en 1965.

Les principales performances du club incluent trois apparitions en quarts de finale de la Coupe des coupes en 1970, 1977 et 1987, phase qu'il atteint également par deux fois en Coupe UEFA en 1976 et 2006. En Ligue des champions, le Levski atteint notamment la phase de groupes lors de la saison 2006-2007.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Liens externes 
 Historique du Levski Sofia en compétitions européennes sur le site de l'UEFA (archive du 26 décembre 2015).
  Historique du Levski Sofia en compétitions européennes sur EU-Football.info.
  Performances européennes du Levski Sofia sur le site officiel du club.
  Performances européennes du Levski Sofia par club sur LevskiSofia.info.

Levski Sofia
PFK Levski Sofia